Нит може да се отнася за:

 нит (крепежен елемент) – неразглобяем крепежен елемент.
 нит – извънсистемна единица за яркост на светлината; еквивалент в SI – кандела на квадратен метър.